Interstellair medium, materie en energie tussen de sterren
 Internationale Managementcode voor de veilige exploitatie van schepen en voorkoming van verontreiniging (ISM-code)
 Industrieel Smalspoor Museum, een Nederlands museum te Erica